Гимпу () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гимпу, Алексей Дмитриевич (род. 1975) — молдавский баскетболист.
 Гимпу, Георгий Фёдорович (1937—2000) — советский молдавский учёный, диссидент, брат М. Гимпу.
 Гимпу, Мария Алексеевна (1930—2018) — молдавский советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Гимпу, Михай Фёдорович (род. 1951) — молдавский политический деятель, лидер Либеральной партии Молдовы, брат Г. Гимпу.
 Гимпу, Флориан (род. 1977) — румынский актёр.